Kosok ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Kosok (* 1988), deutscher Grafikdesigner und Designwissenschaftler 
 Grzegorz Kosok (* 1986), polnischer Volleyballspieler
 Lisa Kosok (* 1955), deutsche Historikerin und Museumsdirektorin

Siehe auch:
 Kosog